Kiskis steht für:
 Kiskis (auch: Quizquiz, Quisquis; † 1535), einer der drei Generäle Atahualpas

kiskis steht für:
 Gonatocerus kiskis (Serguei Triapitsyn, 2010), Insekt der Gattung Gonatocerus, Tribus Gonatocerini der Familie der Zwergwespen

Siehe auch:
 Kiškis